Valerolakton se može odnositi na:

 delta-Valerolakton
 gama-Valerolakton